Це список запланованих та реалізованих у 2020 році відеоігрових подій.

Події

Випуск консолей 
Це список запланованих та випущених консолей у 2020 році.

Випуск відеоігор 
Нижче наведено список запланованих та випущених відеоігор у 2020 році.

Ігри з відомою датою виходу 

Примітки: 
 Відома лише дата виходу в Японії.
 Міжнародний реліз гри, яка раніше була доступна лише в обраних регіонах.

Заплановані до виходу 
Нижче наведено перелік відеоігор, які мають вийти у 2020 році, проте не мають чіткої дати виходу.

Примітки: 
 Відома лише дата виходу в Японії.
 Міжнародний реліз гри, яка раніше була доступна лише в обраних регіонах.

Примітки 

Зауваження:

Роки у відеоіграх